Amazonia kan verwijzen naar de volgende zaken:
Amazone (rivier), de grootste rivier van Zuid-Amerika;
het Amazonebekken, het stroomgebied van deze rivier;
de Amazoneslenk (ook wel Amazonebekken genoemd), een grote oost-west lopende slenk door hetzelfde gebied;
het Amazonekraton, een kraton in hetzelfde gebied, dat ooit het paleocontinent Amazonia vormde;
het Amazoneregenwoud, het regenwoud in dit gebied;
Amazônia Legal en Regio Noord (Brazilië), sociaal-geografische regio's van Brazilië, die een groot deel van het Amazonebekken beslaan;
Amazonía (Colombia), een regio in Columbia in het Amazonebekken;
Parque Nacional da Amazônia, een nationaal park in het noorden van Brazilië;
Arena Amazônia, een voetbalstadion in Manaus;
Amazonia (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri;
Amazonia (stripreeks), een Franse stripreeks;
Amazônia (album), een album uit 2021 van de Franse muzikant Jean-Michel Jarre;
Amazonia (geslacht), een geslacht van schimmels.